|}

Die P’yŏngbu-Linie () ist eine Bahnstrecke, die den Hauptbahnhof Pjöngjang mit dem Bahnhof Kaesŏng verbindet. Sie führt theoretisch zum Hauptbahnhof Busan in Südkorea, der Endbahnhof ist in der Praxis – wegen der Demilitarisierten Zone in Korea – der Bahnhof in Kaesŏng.

Geschichte 

Die P’yŏngbu-Linie war ursprünglich der Teil der Gyeongui-Linie, die nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges in drei Strecken aufgeteilt wurde. In den 1930er- und 1940er-Jahren verkehrten auf dieser Strecke internationale Züge bis China.

Vor dem Koreakrieg verlief die Strecke von Pjöngjang Hbf. bis Sariwon Bf. Die Strecke zwischen Sariwon und dem 38. Breitengrad wurde durch die Rote Armee gesperrt. Nun fuhren die Regionalzüge für den Personenverkehr in Südkorea auf der Strecke Yongsan–Kaesŏng–Toseong (Kaep’ung). Nach dem Ende des Koreakriegs wurde die Strecke Sariwon–Kaesŏng reaktiviert, die Strecke Kaesŏng–Munsan wurde stillgelegt.

Nach dem Gipfeltreffen von Süd- und Nordkorea im Jahr 2000 wurde eine Verbindung mit der Gyeongui-Linie geplant und im Juni 2003 realisiert. Am 17. Mai 2007 wurde eine Probefahrt auf der Strecke Musan–Kaesŏng durchgeführt. Der Güterverkehr zwischen Süd- und Nordkorea ist zurzeit wegen der Blockade der Industrieregion Kaesŏng und anderer politischer Gründe unterbrochen.

Betrieb 
Nach dem Jahr 1948 übernahm die Koreanische Staatsbahn die Strecke, die von 1910 bis 1945 zur Japanischen Staatsbahn gehört hatte. Nach dem Fahrplan 2002 verkehrten entweder RB- oder RE-Züge. Von 2007 bis 2008 verkehrten Güterzüge auf der Strecke Pongdong–Munsan für den Transport von Waren aus der Industrieregion Kaesŏng.

Literatur 
 Hayato Kokubu: 将軍様の鉄道 北朝鮮鉄道事情 (Die Eisenbahn des Generals – Die Situation der Eisenbahn in Nordkorea.) Shinchosha, Tokio 2007, ISBN 978-4-10-303731-6 (japanisch)
 Eisenbahnministerium (Japan): 鉄道停車場一覧 昭和12年10月1日現在 (Die Bahnhofsliste – Stand 1. Oktober 1937.) Kawaguchi, Tokio 1937, S. 483–485

Einzelnachweise 

Schienenverkehr (Nordkorea)
Verkehr (Pjöngjang)
Hwanghae-pukto